Al-Wahdah (Nederlands: Eenheid)

Geografie
 Al-Wahdah, een van de 25 staten van Soedan, zie Unity (Zuid-Soedan)

Sport
 Al-Wahda FC, een voetbalclub uit Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten
 Al-Wahda (Bahrein), een voetbalclub uit Bahrein
 Al-Wahda Aden, een voetbalclub uit Aden, Jemen
 Al-Wahda Damascus, een voetbalclub uit Damascus, Syrië
 Al-Wahda Mekka, een voetbalclub uit Mekka, Saoedi-Arabië
 Al-Wahda Sanaa, een voetbalclub uit Sanaa, Jemen
 Al Wahda Tripoli, een voetbalclub uit Tripoli (Libië)